Білий налив — російський телесеріал виробництва компанії «Вайт Медіа».

Сюжет 

Життя Саші Живенко до одного моменту була повною чашею. Але після того як єдиний, улюблений син вирішив піти в армію, у Саші починаються проблеми. Спочатку її покинув чоловік, потім виникли проблеми на роботі, її батька — шанованого викладача медінституту мало не обкрутила його аспірантка Марина. Яка насправді була шахрайкою і намагалася влаштуватися в Москві. Потім під час пологів, які брала Саша, вмирає пацієнтка з вродженим пороком серця, і цей випадок стає частиною телевізійного репортажу. На тлі всіх цих випробувань Саші здається, що вона знаходить нове кохання. Але і тут героїню чекає розчарування і зрада. Їй потрібно вся сила волі, щоб знову навчитися вірити людям. Адже тільки так можна почати нове життя. За темною смугою приходить світла. Доля винагороджує Сашу: вона зустрічає свого чоловіка — Степана. І якщо героїня дійсно не розучилася вірити у справжні почуття, то, схоже, цього разу все буде добре. І протягом усіх 4 серій Саша буде намагатися подолати труднощі і налагодити життя.

У головних ролях 
 Ірина Лачіна — Саша Живенко
 Еммануїл Віторган — Іван Михайлович (батько Саші)
 Володимир Шевельков — Степан (тележурналіст)
 Катерина Нікітіна — Алла (подруга Саші)
 Андрій Фінягін — Максим Каляєв (керівник телеканалу)
 Алес Качор — аспірантка Марина (аферистка)
 Михайло Слесарев — чоловік Саші Олег
 Сергій Комаров (II) — Костянтин Крутиков (наречений Алли)
 Олена Шилова — Катя (дівчина Діми)
 Антоніна Венедиктівна — лікар Галина Миколаївна Лаврова
 Олександр Сухінін — головлікар пологового будинку Геннадій Валерійович
 Кирило Золигін — син Сашка Діма
 Ілля Оболонков — Майстер з ремонту басейнів Стас

Показ серіалу 

У Росії 18 вересня 2010 року на телеканалі «Росія» відбулася прем'єра 4-серійного серіалу «Білий налив». В Україні прем'єра відбулася на телеканалі Інтер 27 жовтня 2010.

Телесеріали російською мовою
Телесеріали Росії 2010